NNTP () — представляет собой сетевой протокол  распространения, запрашивания, размещения и получения групп новостей при взаимодействии между сервером групп новостей и клиентом.

Введение 

NNTP — протокол, разработанный для обмена сообщениями в телеконференциях.
По строению этот протокол во многом схож с протоколом приёма и передачи электронной почты SMTP.

Существует вариация протокола NNTP, называемая NNRP (Network News Readers Protocol). Она отличается только набором поддерживаемых команд, и предназначена для чтения конференций с сервера новостей клиентским ПО в режиме онлайн. Функционально NNTP ориентирован на то, что статьи отправляются подписчикам при их появлении на сервере, а NNRP — по запросу клиента. Соответственно, NNTP используется для обмена сообщениями между серверами новостей, а NNRP — для чтения сообщений с ньюссервера и создания новых сообщений.

За NNTP закреплён TCP-порт 119. При подключении к NNTP-серверу по SSL (т. н. NNTPS) используется порт 563.

NNTP предполагает, что серверы новостей имеют постоянное IP-подключение. Когда онлайн-технологии были менее распространены, серверы новостей обменивались новостями посредством uucp.

Протокол NNTP, как и SMTP, является текстовым, то есть все команды и ответы на них являются обычными текстовыми строками. Важной особенностью протокола NNTP является его эффективность в случае сложных графов связей между серверами новостей. Чтобы одно и то же сообщение не передавалось многократно, обычно отправляющий сервер сначала сообщает идентификатор нового сообщения, а само сообщение отправляет только после подтверждения принимающей стороны о том, что этого сообщения там ещё нет. В случае расширения stream NNTP эта концепция развивается ещё дальше: отправляющая сторона шлёт список идентификаторов новых статей, не дожидаясь ответа на каждый из них, и сами статьи, если принимающая запросила их по идентификаторам.

Часто серверы новостей держат постоянно открытыми одну или несколько NNTP-сессий, чтобы не открывать их каждый раз заново при получении новых сообщений.

Пример NNTP-сессии 
A: — отвечающая сторона, O: — вызывающая сторона

 A: (ожидает соединения)
 O: (Подключается к порту 119 сервера)
 A: 200 news.company.tld InterNetNews server INN 2.3.0 ready
 O: IHAVE <ident@message>
 A: 435 Duplicate
 O: IHAVE <ident@another.message>
 A: 335
 O: Newsgroups: test.group
 O: Subject: test
 O: Message-Id: <ident@another.message>
 O: From: Some Persone <some@another.message>
 O: Date: Wed, 25 Apr 2007 14:18:31 +0300
 O:
 O: message body
 O: .
 A: 235
 O: QUIT
 A: 205 .
 A: (закрывает соединение)

Клиенты групп новостей и серверы групп новостей 
Иногда говорят «клиент групп новостей» вместо «NNTP-клиент». Следует понимать, что NNTP-клиенты поддерживают протокол NNTP не в полной мере, а лишь его вариацию NNRP. На сегодняшний день доступны следующие клиентские программы:

Из серверного программного обеспечения известно:

Другие реализации можно попытаться найти в ODP.

Группы новостей 

Большинство групп новостей, распространяемых при помощи NNTP, принадлежит сети Usenet.
В Интернете существуют однако и другие группы новостей: предоставляемые шлюзами других сетей, частные и т. п.

См. также 
 Клиенты групп новостей
 Usenet
 MIME
 uucp
 SCTP
 Интернет-сообщества

Примечания 

Протоколы прикладного уровня